Schöttle steht für:

 Schöttle (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Schöttle ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schöttle (1823–1897), Stuttgarter Bauunternehmer, Möbelfabrikant und initiator der Stuttgarter Pferdebahn
 Johann Evangelist Schöttle (1819–1884), deutscher Chronist
 Rainer Schöttle (* 1958), deutscher Politikwissenschaftler
 Rupert Schöttle (* 1957), deutscher Cellist und Autor
 Ventur Schöttle (* 1929), deutscher CSU-Politiker

Siehe auch:
 Schoettle
 Schöttl